Club Deportivo Badajoz (1905) club de futbol de Badajoz desaparegut (1905-2012)
 Club Deportivo Badajoz (2012) club de futbol de Badajoz actual